Ivan Kolev (1863-1917), generale bulgaro che combatté durante la prima guerra mondiale
 Ivan Kolev (1930-2005), calciatore ed allenatore di calcio bulgaro
 Ivan Kolev (1933-2020), allenatore di pallacanestro bulgaro
 Ivan Kolev (1957-), ex calciatore ed allenatore di calcio bulgaro
 Ivan Kolev (1995-), calciatore bulgaro
 Ivan Kolev (1951-), ex lottatore bulgaro